

Persone
 Arturo Biagi – calciatore italiano
 Bice Biagi – giornalista italiana
 Bruno Biagi – avvocato e politico italiano
 Carlo Biagi – calciatore italiano
 Enzo Biagi – giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano
 George Fabio Biagi – rugbista a 15 italo-scozzese
 Germano De Biagi – politico e imprenditore sammarinese
 Giuseppe Biagi – militare, esploratore e marconista italiano 
 Giuseppe Biagi – pittore italiano
 Guido Biagi – bibliotecario, scrittore, storico e giornalista italiano
 Ivano Biagi – ex pugile italiano
 Marco Biagi – docente universitario e consulente ministeriale italiano
 Maria Luisa Altieri Biagi – linguista italiana, studiosa di grammatica e storia della lingua italiana
 Orlando Biagi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Rodolfo Biagi – musicista argentino
 Ruy Blas Biagi – militare italiano
 Thomas Biagi – pilota automobilistico italiano
 Vittorio Biagi – coreografo e ballerino italiano

Altro
 Legge Biagi – legge, emanata nel 2003, che riformò il mercato del lavoro in Italia

Pagine correlate 
 Biaggi
 Biagini